Олешке́вич (, ) —фамилия. Известные носители:

 Олешкевич, Константин Саввинович (1873—1935) — казанский архитектор.
 Олешкевич, Фёдор Васильевич (1936—2008) — белорусский нейрохирург, академик НАН Белоруссии.
 Олешкевич, Юзеф (1777—1830) — польско-литовский художник; автор портретов и картин на исторические, религиозные, мифологические темы.
 Олешкевич, Валерий Иванович (1961—2021) — российский психолог и философ.